Romano (motorfietsmerk), een historisch merk van fietsen met hulpmotor.
 Romano Canavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)
 Romano d'Ezzelino, een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza (regio Veneto) 
 Romano di Lombardia, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo (regio Lombardije)

Personen
 
 Fabrizio Romano, een Italiaanse journalist die gespecialiseerd is in voetbaltransfers
 Giulio Romano, een architect en kunstschilder uit de school van Rafaël
 Guido Romano, een Italiaanse turner
 Ray Romano, een Amerikaanse acteur en komiek
 Roman Geike, Duitse rapper met artiestennaam Romano

Zie ook
 Romanos (doorverwijspagina)